Amphoe Mueang Samut Sakhon (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Samut Sakhon. Die Provinz Samut Sakhon liegt in der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Westen im Uhrzeigersinn): Amphoe Mueang Samut Songkhram in der Provinz Samut Songkhram, die Amphoe Ban Phaeo und Krathum Baen der Provinz Samut Sakhon Province sowie die folgenden Khet von Bangkok: Bang Bon und Bang Khun Thian.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Samut Sakhon ist in 18 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 116 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Großstadt“-Status (Thesaban Nakhon) im Landkreis:
 Samut Sakhon (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Maha Chai, Tha Chalom, Krokkrak.

Es gibt vier Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Tha Chin (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Chin.
 Bang Ya Phraek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Ya Phraek.
 Bang Pla (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Ban Ko.
 Na Di (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Di.

Außerdem gibt es zwölf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Ban Bo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Bo.
 Bang Tho Rat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Tho Rat.
 Kalong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kalong.
 Na Khok (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Khok.
 Tha Sai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Sai.
 Khok Krabue (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Krabue.
 Bang Nam Chuet (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Nam Chuet.
 Phanthai Norasing (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phanthai Norasing.
 Khok Kham (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Kham.
 Ban Ko (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Ban Ko.
 Bang Krachao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Krachao.
 Chai Mongkhon (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Chai Mongkhon.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Mueang Samut Sakhon von amphoe.com (in Thai)

Mueang